Wuyi är ett kinesiskt ortnamn som kan syfta på följande platser i Kina:

Wuyi, Hengshui, ett härad i Hebei-provinsen;
Wuyi, Jinhua, ett härad i Zhejiang-provinsen;
Wuyishan, ett berg på gränsen mellan Fujian- och Jiangxi-provinserna.
 Wuyi (köping i Kina, Zhejiang)
 Wuyi (socken i Kina, Inre Mongoliet)

WP:Projekt Kina